Лижні спринтерські перегони серед чоловіків на Зимових Олімпйських іграх 2010 відбулися в Олімпійському парку Вістлера у Вістлері, Британська Колумбія, 17 лютого 2010. За регламентом гонка проходила класичним стилем.

Чемпіоном попередньої Олімпіади був швед Б'єрн Лінд, хоча в Турині гонка проходила вільним стилем. Ула Віген Гаттестад з Норвегії був чинним чемпіоном світу, на якому гонка теж проводилася вільним стилем. Швед Еміль Єнссон виграв передолімпійські змагання на тій же трасі у січні 2009.

Впродовж змагань Лінд вибув у чвертьфіналі, Єнссон у півфіналі, а Гаттестад завершив фінал на четвертому місці. Всі три призери отримали свої перші олімпійські нагороди. Перемогу здобув росіянин Микита Крюков, випередивши на самому фініші співвітчизника Олександра Панжинського, який лідирував майже всю гонку. Норвежець Петтер Нортуг отримав бронзову медаль.

Результати

Кваліфікація 
Кваліфікація відбулася о 10:45 PST.

Чвертьфінали 
Чвертьфінали відбулися о 12:55 PST.

Чвертьфінал 2

Чвертьфінал 3

Чвертьфінал 4

Чвертьфінал 5

Півфінали 
Відбулися о 13:30 PST.
Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал 
Відбувся о 13:55 PST.

Посилання в тексті

Посилання 
 зимових|2010 Olympics results: Men's Individual Sprint Classic, from http://www.vancouver2010.com/; retrieved 2010-02-16.

Лижні перегони на зимових Олімпійських іграх 2010